Microcystis (slak), geslacht van slakken
 Microcystis (blauwalg), een geslacht van blauwalgen (bacteriën)